Wał (Garb Tenczyński)
 Góra Wał (Mstów)

Zobacz też 
 Wał